Riofrio de Aliste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ríofrío de Aliste, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Riofrío de Aliste, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar